Eirene (geslacht), een geslacht van neteldieren
 Eirene (kunstenaar), een Oud-Griekse kunstenaar
 Eirene (maan), een maan van Jupiter
 Eirene (mythologie), een Griekse godin
 Irene van Byzantium, keizerin (officieel: "keizer") van Byzantium